Чухліб — українське прізвище.

Відомі носії:

 Чухліб Василь Васильович (19 липня 1941) — письменник, журналіст, громадський діяч, літературознавець;
 Чухліб Віктор Олександрович (23 лютого 1953) — 21 травня 2011) — журналіст, заступник головного редактора газети «Столиця», журналіст «Вечірнього Києва», редактор «Укрінформу»;
 Чухліб Оксана — журналіст, учасниця громадської організації «Не будь байдужим»;
 Чухліб Олександр Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кримчанин;
 Чухліб Тамара Василівна — депутат Верховної Ради УРСР 9 скликання (1975—1980);
 Чухліб Тарас Васильович (20 серпня 1966) — український історик.

Українські прізвища